Головков Андрій Леонідович — старший прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Головков Герасим Семенович (1863-1909) — український живописець,
 Головков Ігор Михайлович — російський хокеїст.

Російські прізвища